6-я церемония вручения наград премии BAFTA
Лондон, Англия

Лучший фильм: 
Звуковой барьер 
The Sound Barrier

Лучший британский фильм: 
Звуковой барьер 
The Sound Barrier

< 5-я Церемонии вручения 7-я >

6-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области кинематографа за 1952 год состоялась в Лондоне в 1953 году.

В номинации «Лучший фильм» на награду претендовали киноленты из США («Африканская королева», «Сестра Керри», «Смерть коммивояжёра», «Огни рампы», «Поющие под дождём», «Трамвай „Желание“» и «Вива Сапата!»), Ганы («Мальчик Кумасену»), Франции («Золотая каска»), Италии («Чудо в Милане»), Мексики («Забытые»), Японии («Расёмон») и шесть картин из Великобритании, также представленные в категории «Лучший британский фильм».

Помимо фильмов, в 1953 году впервые были отмечены актёрские работы. Лучшими британскими актёрами стали Ральф Ричардсон и Вивьен Ли, среди актёров других национальностей победу одержали Марлон Брандо (США) и Симона Синьоре (Франция). Кроме того, была учреждена отдельная категория для дебютантов в кино — «Самый многообещающий новичок». Первым лауреатом стала Клер Блум.

Ниже приведён полный список победителей и номинантов премии с указанием имён режиссёров и актёров, а также оригинальных и русскоязычных названий фильмов. Названия фильмов и имена режиссёров и актёров, победивших в данной категории, выделены жирным шрифтом и отдельным цветом.

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
События 5 марта
Март 1953 года
1953 год в Англии
Кинопремии 1953 года